Österfjärden kan syfta på följande:

Finland 

 Österfjärden, Malax, Österbotten, 
 Österfjärden, Närpes, Österbotten, 
 Österfjärden, Kaskö, Österbotten, 
 Österfjärden, Åland, Vårdö och Föglö, 
 Österfjärden (vid Jungfruskär, Houtskär), Åboland, 
 Österfjärden (vid Mossala, Houtskär), Åboland, 
 Österfjärden, Nagu, Åboland, 
 Österfjärden (vid Tunnhamn, Kimitoön), Åboland, 
 Österfjärden (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Österfjärden, Hangö, Nyland,

Sverige 

 Österfjärden, vik, Västerbottens län,

Se även
Österfjärd